

Patronymes 
Roudenko (en ) - parfois transcrit en Rudenko - est un patronyme russe et ukrainien, porté notamment par :

 Anastasia Roudenko (née en 1982), photographe photojournaliste russe ;
 Antonina Rudenko (née en 1950), nageuse soviétique ;
 Konstantin Valerievitch Roudenko (né en 1981), joueur de hockey sur glace kazakh, ayant également la nationalité russe ;
 Lioudmila Vladimirovna Roudenko (1904-1986), joueuse d'échecs soviétique ;
 Maxim Rudenko (né en 1979), coureur cycliste ukrainien ;
 Mykola Rudenko (1920-2004), poète ukrainien, écrivain, philosophe, dissident soviétique, militant des droits de l'homme et vétéran de la Seconde Guerre mondiale ;
 Roman Andreïevitch Roudenko (1907-1981), juriste soviétique ;
 Sergueï Ivanovitch Roudenko  (1885-1969), anthropologue et archéologue soviétique ;
 Valentin Roudenko (1938-2016), compositeur de problèmes d'échecs soviétique puis ukrainien.

Autre 
 (18294) Rudenko, un astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes, nommé en hommage à Anatoli Afanasevich Rudenko (né en 1949), membre de l'Académie russe de cosmonautique Tsiolkovsky.

Voir aussi 
 Rudenka, une localité polonaise de la gmina d'Olszanica, située dans le powiat de Lesko en voïvodie des Basses-Carpates.

Patronyme russe
Patronyme ukrainien